Die Diamond Nine / Dynamic Billard German Open 2015 waren das 137. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 4. bis 6. Juni 2015 in der Stadthalle von Baunatal statt und wurden in der Disziplin 9-Ball ausgetragen. Es war das 21. Euro-Tour-Turnier in Deutschland und das erste seit 2012. Sieger des Turniers wurde der Finne Petri Makkonen durch einen 9:3-Sieg im Finale gegen den Polen Konrad Juszczyszyn. Der Engländer Daryl Peach, der die German Open 2012 gewonnen hatte, schied bereits in der Vorrunde aus. Beste Deutsche waren Florian Hammer, der im Halbfinale gegen Immonen ausschied, und Kevin Becker, der im Viertelfinale Hammer unterlag. Albin Ouschan schied als bester Österreicher im Viertelfinale gegen Juszczyszyn aus.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 German Open 2015 auf der Website der Euro-Tour
 Euro Tour Germany 2015 auf der Website der World Pool-Billiard Association
 German Open 2015 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

137
Poolbillardveranstaltung 2015
Sportveranstaltung im Landkreis Kassel
Sport (Baunatal)
Billardturnier in Deutschland